Marchastel kan syfta på:
 Marchastel, Cantal
 Marchastel, Lozère